een afkorting van de taal IJslands en de internet-topleveldomeincode voor IJsland
een (officieuze) afkorting van Israël
Gelijkteken (=, uitgesproken als is)

Islamitische Staat (in Irak en de Levant), IS c.q. ISIS
IS-serie, een tankserie van de Sovjet-Unie uit de Tweede Wereldoorlog
IS (tijdschrift), een voormalig maandblad over Internationale Samenwerking
Intervençao Socialista (IS), een voormalige politieke partij in Portugal 
Internationale Socialisten
Internationaal Seminarie
Code inzake de stabiliteit in onbeschadigde toestand voor alle scheepstypen